Illingworth désigne :
 Frederick Illingworth (1844-1908), homme politique australien
 John Illingworth (1903-1980), architecte naval britannique
 John Illingworth (1904-1964), footballeur anglais
 Julian Illingworth (né en 1984), joueur de squash américain
Max Illingworth (né en 1992), GMI d'échecs australien
 Ray Illingworth (né en 1932), joueur anglais de cricket
 Richard Illingworth (né en 1967), joueur anglais de cricket
 Le village d'Illingworth, situé en Angleterre

Musique 
 Lord Illingworth Anthem by MC Plus+